Магаляс Анатолій Юхимович (1945—2018) — військовий розвідник, генерал-майор, заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України
 Семен Магаляс (1885—1978) — військовий діяч, сотник Армії УНР, начальник закордонного відділу Головного управління Генерального штабу Дієвої армії УНР

Див. також 
 Магалас — муніципалітет у Франції, у регіоні Лангедок-Русійон

Українські прізвища